Calbuco (gemeente)
 Calbuco (vulkaan)